Білорус — представник народу білорусів чоловічого роду
 Білорус — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область, Росія

 Білорус Микола Антонович (1933—2021) — український перекладач, літературознавець, інженер та краєзнавець
 Білорус Олег Григорович (*1939) — український політик та дипломат